Einkorn bezeichnet:

 Einkorn, Triticum monococcum, eine der ältesten domestizierten Getreidearten

 Einkorn (Berg), Nordwestsporn der Limpurger Berge beim Stadtteil Hessental von Schwäbisch Hall im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Einkorn (Michelbach an der Bilz), Einzelhof der Gemeinde Michelbach an der Bilz im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg, am Südwesthang des Bergs Einkorn
 Einkorn (Schwäbisch Hall), Hof im Stadtteil Hessental von Schwäbisch Hall im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg, auf dem Spornplateau des Bergs Einkorn